В данной статье написан список серий мультсериала «Свинка Пеппа». Произведён в Великобритании.

Количество серий 

Ниже указаны названия серий, их краткое описание.
Помимо показа российского телеканала Карусель, в таблицах указан и показ в Великобритании. Телеканал показа: Channel 5 (1—3, 4).

Сезон 1 (2004)

Сезон 2 (2006—2007)

Сезон 3 (2008—2010)

Сезон 4 (2011—2012)

Сезон 5 (2016—2018)

Сезон 6 (2019)

Специальные серии 

Свинка Пеппа